Plaats in Indonesië
 Pungangan (Doro), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Pungangan (Limpung), een plaats in het onderdistrict Limpung, regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Pungangan (Gunung Pati), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Pungangan (Mojotengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java